Ян Остроруг (письменник)
 Ян Остроруг (підчаший коронний)